Associació Astronòmica de Caríntia (del seu nom en alemany Astronomische Vereinigung Kärntens), agrupació professional d'astrònoms d'Àustria
 AVK – Associació Industrial de Plàstics Reforçats (de l'acrònim en alemany Arbeitsgemeinschaft Verstärkte Kunststoffe), associació comercial de la indústria del plàstic d'Alemanya
 AVK International (de l'acrònim del nom del fundador Aage Valdemar Kjær), empresa fabricant de maquinària de fontaneria de Dinamarca
 Antagonista de la vitamina K, substància anticoagulant que inhibeix l'acció de la vitamina K
 AVK també és el codi de la IATA de l'Aeroport d'Arvaikheer, aeroport que serveix la zona d'Arvaikheer, a Mongòlia
 avk també és el codi ISO 639-3 del kotava, llengua auxiliar planificada